

Persone 
 Alain Berset - politico svizzero
 Claude-René de Berset - politico francese
 Daniel Berset - artista svizzero
 Fernand Berset - scrittore e attore svizzero
 Jean-Marc Berset - atleta parolimpico svizzero
 Kristen Berset - Miss Florida USA 2004 e partecipante a Miss USA 2004
 Louis de Berset - politico francese
 Marc Berset - calciatore svizzero